La gara di nuoto dei 50 metri stile libero femminili dei campionati mondiali di nuoto 2022 è stata disputata il 24 e 25 giugno 2022 presso la Duna Aréna di Budapest. Vi hanno preso parte 82 atlete provenienti da 80 nazioni.

La competizione è stata vinta dalla nuotatrice svedese Sarah Sjöström, l'argento è andato alla polacca Katarzyna Wasick, mentre il bronzo è stato assegnato ex aequo alla statunitense Erika Brown e all'australiana Meg Harris.

Podio

Programma

Record 
Prima della competizione il record del mondo e il record dei campionati erano i seguenti:

Nel corso della competizione non sono stati migliorati.

Risultati

Batterie

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Stile libero 50 F